Honnold est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 
 est un nom de famille américain.

Personnalités 

 Alex Honnold (1985-), grimpeur professionnel américain ;
  (1901-1974), architecte américain né canadien.

Voir aussi 
 Konrad Honold (1918-2007), artiste peintre, restaurateur et héraldiste autrichien.

Patronyme anglais